Dieter Klumpp ist der Name folgender Personen:

* Dieter Klumpp (Publizist) (1949–2021), deutscher Publizist und Politikberater
 Dieter E. Klumpp (* 1955), deutscher Bildhauer